Lu-šan je čínské místopisné jméno, které nosí více míst:

 Lu-šan () – hora v Ťiang-si;
 Lu-šan (Che-nan) () – okres v městské prefektuře Pching-ting-šan v provincii Che-nan;
 Lu-šan (S’-čchuan) () – okres v městské prefektuře Ja-an v provincii S’-čchuan;
 Lu-šan (městský okres v Ťiang-si) () – městský okres v městské prefektuře Ťiou-ťiang v provincii Ťiang-si.

Externí odkazy